Osoby o tym nazwisku:
 Apołłon Dowojno-Sołłogub – rosyjski działacz emigracyjny, publicysta
 Wasilij Sołłogub – rosyjski wojskowy
 Władimir Sołłogub – rosyjski pisarz